Nakatomi (danceact), een Nederlandse Happy Hardcore-act 
Nakatomi (Yamanashi), een gemeente in de Japanse prefectuur Yamanashi  
Nakatomi Plaza, een fictief gebouw uit de film Die Hard; in werkelijkheid  Fox Plaza (Los Angeles)